Reformzar bezeichnet die folgenden Kaiser des Russischen Kaiserreichs:

Peter der Große, siehe auch Petrinische Reformen
Alexander II. (Russland), siehe auch Große Reformen